Trevor Short peut faire référence à :
 Trevor Short, producteur américain
 , personnage du feuilleton britannique EastEnders

Notes et références